Директоријум може означавати:

 Директоријум (Француска), влада револуционарне Француске од 1795. до 1799.
 Директоријум (Украјина), влада Украјинске народне републике од 1918. до 1920.
 Директоријум (рачунарство), начин организовања података на рачунару.